Capitol Punishment — это pay-per-view (ППВ) шоу которое проводит World Wrestling Entertainment. Шоу прошло 19 июня 2011 года в «Веризон-центре» Вашингтон. На постере изображены Барак Обама, Джон Сина и Рей Мистерио.

Шоу было продано в количестве 170 тысяч копий.

Превью 

Центральным событием этого шоу стало противостояние Джона Сины и Р-Труза за чемпионство WWE. Киллингс уже долгое время предъявлял права на чемпионский титул. Изначально именно он должен был сразиться против Миза и Джона Сины за чемпионство на Extreme Rules. Но за несколько недель до pay-per-view Джон Моррисон бросил вызов Р-Трузу, требуя поставить на кон место в матче. В итоге "Шаман Сексуальности" одержал победу, что привело к хиллтёрну () Киллингса, который атаковал победителя боя после его завершения. С этого момента Р-Труз стал утверждать, что в WWE против него существует заговор. Также он сообщил, что устал развлекать фанатов. В течение нескольких недель он разглагольствовал на тему популярности Джона Сины и даже однажды унизил молодого фаната Сины и его отца, облив их водой. Однако все его попытки заполучить матч против чемпиона не венчались успехом. Анонимный генеральный менеджер RAW принял решение назначить матч за чемпионство WWE между Синой и Киллингсом при условии, что Рон извинится за свои проступки. На RAW от 6 июня Р-Труз сделал это и получил право на бой против чемпиона WWE.

Борьба за другое мировое чемпионство развернулась на SmackDown. С предыдущего pay-per-view чемпионом мира в тяжелом весе ушёл Рэнди Ортон. "Капитан Харизма" потребовал еще один матч против чемпиона по причине некачественного судейства. Однако Теодор Лонг, генеральный менеджер SmackDown, отказал ему. Зато он назначил его специально приглашенным рефери в матче с чемпионством на кону между Ортоном и Шеймусом. В ходе матча Кристиан не стал считать удержание Шеймуса, что крайне разозлило ирландца. Ортон этим воспользовался и провел противнику RKO и защитил титул. Когда матч завершился, Кристиан атаковал титулом Рэнди. Канадец стал насмехаться над Ортоном, чтобы вынудило его дать Кристиану матч за чемпионство.  На следующей неделе Шеймус победил Ортона в матче без дисквалификаций не без вмешательства Кристиана. Рэнди получил сюжетную травму, из-за чего проведение матча оказалось под угрозой. На SmackDown от 17 июня Кристиан заявил, что Рэнди ищет лишь оправданий, чтобы не участвовать в матче против него. Но Ортон подтвердил, что примет участие в матче. В их перепалку вмешался Шеймус, потребовавший матча против Кристиана. Генеральный менеджер назначил ему этот матч с дополнительным условием, что если ирландец победит, то станет третьим участником матча за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Кристиан выиграл в матче и, тем самым, состав участников сохранился.

Иезекиил Джексон продолжил погоню за Интерконтинентальным чемпионством Уэйда Барретта. Все его предыдущие матчи завершались вмешательством "Ядра", которые препятствовали смене обладателя чемпионства. Но на SmackDown от 10 июня прошёл командный матч между членами "Ядра" и братьями Усо и Джексоном. Барретт в самый ответственный момент оставил своих партнеров, и те проиграли. Слэйтер и Гэбриел попытались выяснить причины такого поведения Уэйда, на что тот ответил, что Интерконтинентальный титул для него важнее. Барретт сказал, что без него они были бы никем, что разозлило Хита и Джастина. Они объявили Уэйду, что с "Ядром" покончено. Теперь Барретту предстояло защищать титул в одиночестве, не надеясь на помощь со стороны.

Тем временем, Миз обвинил Алекса Райли в том, что он не помог вернуть титул чемпиона WWE. Миз уволил его на RAW, за что был атакован Алексом. Рестлеры несколько недель подогревали интерес к противостоянию прежде чем они получили свой матч на шоу.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Official Capitol Punishment website 

Премиальные живые шоу WWE
Спортивные соревнования в Вашингтоне